Сельве́ров — русская фамилия.

 Сельверов, Андрей Владимирович (род. 1969) — российский поэт.
 Сельверов, Арнольд Бадмаевич — советский физик. Лауреат Государственной премии СССР.

 Сельверова, Нелли Бадмаевна — советский и российский эндокринолог.